Szász, Szasz:
 Florica Maria Szász (Sass, Sas) (1841, Aiud  1916, Newton Abbot)
 Imre Szász
 Jenő Szász
 Livia Szász

Vezi și 
 Sași
 Sasu (nume de persoană)
 Sas (dezambiguizare)

Împrumuturi lingvistice din germană
Nume de familie ungurești
Nume de familie din Transilvania